Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Courier e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (primo turno)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)

 Lan Bale /  Grant Stafford (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1999
ATP Tour 1999